Pluralismo religioso es un término usado para referirse a la concepción de una relación pacífica entre las diferentes religiones.

El pluralismo religioso auténtico no pretende que todas las religiones sean iguales. El verdadero pluralismo reconoce la diversidad, la diferencia, el derecho a pensar de otra manera, la alteridad. Por eso acepta que distintas religiones tengan pretensiones diferentes de verdad. En este sentido, el verdadero pluralismo religioso se opone tanto a la imposición violenta de una religión como al intento de reducir todas las religiones a un mínimo común a todas ellas.

Véase también 
 Diálogo interreligioso
 Separación Iglesia-Estado

Antropología de la religión
Religión y política
Sociología de la religión
Laicismo
Pluralismo religioso